El Ministerio de Educación y Ciencia de España, durante los gobiernos de Felipe González (legislaturas II, III, IV y V), fue un departamento ministerial con competencias en educación y ciencia. Existió con esta denominación durante las cuatro legislaturas, desde 1982 hasta 1996. Durante la vigencia de este ministerio se crearon los Premios Nacionales de Investigación.

Funciones 
El Ministerio de Educación y Ciencia era el órgano de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política educativa y científica.

Titulares 
Los titulares del Ministerio de Educación y Ciencia fueron:
 José María Maravall Herrero (2 de diciembre de 1982 – 7 de julio de 1988).
 Francisco Javier Solana de Madariaga (7 de julio de 1988 – 24 de junio de 1992).
 Alfredo Pérez Rubalcaba (24 de junio de 1992 – 12 de julio de 1993).
 Gustavo Suárez Pertierra (11 de julio de 1993 – 13 de julio de 1995).
 Jerónimo Saavedra Acevedo (3 de julio de 1995 – 5 de mayo de 1996).

Estructura orgánica 
El Ministerio de Educación y Ciencia, bajo la superior dependencia del titular del Departamento, desarrollaba las funciones que legalmente le correspondían, a través de los siguientes órganos superiores:
 La Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
 Desde julio de 1988, la Secretaría de Estado de Educación que, en parte, asumía las competencias atribuidas a la Secretaría General de Educación.
 La Subsecretaría de Educación y Ciencia.
 Desde abril de 1985 hasta julio de 1988, la Secretaría General de Educación, con rango de subsecretaría.

Presidido por el ministro, existía un Consejo de Dirección, que le asistía en la elaboración de la política del departamento. Formaban parte del mismo el secretario de estado, el subsecretario, el secretario general (desde abril de 1985 hasta julio de 1988), el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el secretario general técnico, los directores generales, el director del gabinete del ministro (que desempeñaba la secretaría del Consejo de Dirección) y el director del gabinete del secretario de estado.

Como órgano de asistencia inmediata al ministro existía un Gabinete, cuyo titular tenía rango de director general, y que se integraba la Oficina de Prensa del Departamento.

Desde abril de 1983 hasta noviembre de 1986, se adscribían al Ministerio el Instituto de España y las Reales Academias, sin perjuicio de que las correspondientes funciones se ejercieran conjuntamente con el Ministerio de Cultura, cuando afectaran a materias propias del ámbito de competencias de este último Departamento.

El ministro ostentaba la presidencia:
 Desde abril de 1983 hasta noviembre de 1986, de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, órgano asesor y de trabajo de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Educativa, Cultural y Científica.
 Desde noviembre de 1986, del Consejo de Universidades, de la Conferencia de Consejeros Titulares de Educación, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Eran órganos consultivos del Ministerio:
 Desde abril de 1983 hasta noviembre de 1986, el Consejo Nacional de Educación, órgano superior de asesoramiento de carácter representativo del Departamento.
 Desde abril de 1983 hasta noviembre de 1986, la Junta Nacional de Universidades, órgano de asesoramiento del Departamento en el ámbito específico de la educación universitaria, sin perjuicio de la competencia del Consejo Nacional de Educación.
 Desde abril de 1983 hasta noviembre de 1986, la Junta Coordinadora de Formación Profesional, órgano consultivo del Departamento en el ámbito específico de la formación profesional, sin perjuicio de la competencia del Consejo Nacional de Educación.
 Desde noviembre de 1986, el Consejo Escolar de Estado.

Historia

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Enlaces externos 
 Estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia, en la página del BOE.

1982
Educación y Ciencia
Educación y Ciencia
Educación y Ciencia
Educación y Ciencia